Батмунхийн Эрхембаяр (; ) — монгольский футболист. Дебютировал в сборной Монголии в 2013 году.

Биография 
Батмунхийн Эрхэмбаяр родился в Монголии 28 июля 1991 года.

Национальная сборная 
2 марта 2013 года он дебютировал в сборной Монголии, отыграв 90 минут в отборочном матче Кубка вызова АФК против Лаоса.

12 марта 2015 года Эрхэмбаяр забил за сборную в квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года в матче, проигранному Восточному Тимору со счётом 1:4.

Примечания 

Игроки ФК «Хаан Хунс-Эрчим»
Игроки сборной Монголии по футболу
Футболисты Монголии